Op Roland Garros 1999 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 mei tot en met 6 juni 1999.

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Venus Williams en Justin Gimelstob waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Leander Paes, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van de latere finalisten Neiland en Leach.

Het ongeplaatste duo Katarina Srebotnik en Piet Norval won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Larisa Neiland en Rick Leach in drie sets. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel. De Sloveense Srebotnik zou in de 21e eeuw nog vier gemengddubbelspeltitels met andere partners winnen; de Zuid-Afrikaan Norval geen.

Belgische en Nederlandse spelers 
Het Belgische team Dominique Van Roost en Tom Vanhoudt bereikte de tweede ronde. Daarin kwamen zij tegenover het eerste reekshoofd te staan waarvan zij wel de eerste set, maar niet de partij wisten te winnen.

Er waren vijf Nederlandse deelnemers:
 Caroline Vis en haar partner Cyril Suk uit Tsjechië waren het vijfde reekshoofd  – zij verloren in de tweede ronde (hun openingspartij, wegens een vrijstelling voor de eerste ronde) van Kristine Kunce en Pavel Vízner.
 Manon Bollegraf en de Argentijn Pablo Albano waren als twaalfde geplaatst – ook zij werden in de tweede ronde (eveneens hun openings­partij) geklopt door de latere winnaars.
 Kristie Boogert en Paul Haarhuis wisten weliswaar hun eersterondepartij te winnen, maar kwamen evenmin voorbij de tweede ronde.
 Hetzelfde geldt voor Miriam Oremans en de Zweed Nicklas Kulti.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1999